en Pologne
 Adolfów, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Adolfów, un village dans la voïvodie de Mazovie.